Визги́н — фамилия. Известные носители:
 Визгин, Виктор Павлович (род. 1940) — советский и российский философ, историк философии и науки, доктор философских наук.
 Визгин, Владимир Павлович (род. 1936) — советский и российский историк физики, доктор физико-математических наук.